

France
Il existe un stade de la Frontière dans la localité française de Saint-Louis (Haut-Rhin).

Luxembourg
Il existe un autre stade de la Frontière dans la commune luxembourgeoise d'Esch-sur-Alzette.